La World Team Cup 2007 è stata la 31ª edizione della World Team Cup, torneo di tennis maschile riservato alle squadre nazionali.

Gruppo Blu

Classifica

Germania vs. Belgio

Repubblica Ceca vs. Spagna

Germania vs. Spagna

Belgio vs. Repubblica Ceca

Germania vs. Repubblica Ceca

Belgio vs. Spagna

Gruppo rosso

Classifica

Argentina vs. Svezia

Stati Uniti vs. Cile

Stati Uniti vs. Argentina

Cile vs. Svezia

Svezia vs. Stati Uniti

Argentina vs. Cile

Finale

Argentina vs. Repubblica Ceca

Collegamenti esterni 

World Team Cup
ATP Tour 2007